Чемпіонат Шотландії з футболу 1937—1938 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 14 серпня 1937 та фінішував 30 квітня 1938. Це 48-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій дев'ятнадцятий титул чемпіона здобув «Селтік».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1938
Шотландія
Шотландія